

Жамбильський сільський округ — адміністративна одиниця, Айтекебійський район, Актюбинська область
 Жамбильський сільський округ — адміністративна одиниця, Акжаїцький район, Західноказахстанська область
 Жамбильський сільський округ — адміністративна одиниця, Аккулинський район, Павлодарська область
 Жамбильський сільський округ — адміністративна одиниця, Байдібека район, Туркестанська область
 Жамбильський сільський округ — адміністративна одиниця, Жамбильський район, Алматинська область
 Жамбильський сільський округ — адміністративна одиниця, Жамбильський район, Жамбильська область
 Жамбильський сільський округ — адміністративна одиниця, Жамбильський район, Північно-Казахстанська область
 Жамбильський сільський округ — адміністративна одиниця, Карасуський район, Костанайська область
 Жамбильський сільський округ — адміністративна одиниця, Катон-Карагайський район, Східноказахстанська область
 Жамбильський сільський округ — адміністративна одиниця, Келеський район, Туркестанська область
 Жамбильський сільський округ — адміністративна одиниця, Кордайський район, Жамбильська область
 Жамбильський сільський округ — адміністративна одиниця, Костанайський район, Костанайська область
 Жамбильський сільський округ — адміністративна одиниця, Мактааральський район, Туркестанська область
 Жамбильський сільський округ — адміністративна одиниця, Меркенський район, Жамбильська область
 Жамбильський сільський округ — адміністративна одиниця, Мойинкумський район, Жамбильська область
 Жамбильський сільський округ — адміністративна одиниця, Райимбецький район, Алматинська область
 Жамбильський сільський округ — адміністративна одиниця, Сандиктауський район, Акмолинська область

Дивись також 
 Жамбильська область
 Жамбильський район